Hans Czermak ist der Name folgender Personen:
* Hans Czermak (Mediziner, 1892) (1892–1975), österreichischer HNO-Arzt und NS-Funktionär
 Hans Cermak (1896–1928), deutscher Jagdflieger, siehe Johann Czermak (Pilot)
 Hans Czermak (Mediziner, 1913) (1913–1989), österreichischer Kinderarzt

Siehe auch:
 Johann Czermak
 Hans-Czermak-Preis